Dit is een lijst van planetoïden 49201-49300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49201) - || 1998 SH110|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49202) - || 1998 SE111|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49203) - || 1998 SW115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49204) - || 1998 SR116|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49205) - || 1998 SZ117|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49206) - || 1998 SR118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49207) - || 1998 SV118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49208) - || 1998 SB119|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49209) - || 1998 SN119|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49210) - || 1998 ST119|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49211) - || 1998 SX119|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49212) - || 1998 SM121|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49213) - || 1998 SW122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49214) - || 1998 SJ123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49215) - || 1998 SE124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49216) - || 1998 SH124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49217) - || 1998 SJ124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49218) - || 1998 SQ124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49219) - || 1998 SR124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49220) - || 1998 SA129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49221) - || 1998 SR129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49222) - || 1998 SM135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49223) - || 1998 SA136|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49224) - || 1998 SK136|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49225) - || 1998 SV136|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49226) - || 1998 SX136|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49227) - || 1998 SC137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49228) - || 1998 SK137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49229) - || 1998 SB140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49230) - || 1998 SL140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49231) - || 1998 ST140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49232) - || 1998 SB143|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49233) - || 1998 SE145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49234) - || 1998 SL146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49235) - || 1998 SZ146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49236) - || 1998 SK151|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49237) - || 1998 SW153|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49238) - || 1998 SE157|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49239) - || 1998 SE164|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49240) - || 1998 SF164|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49241) - || 1998 TQ3|| 14 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (49242) - || 1998 TD5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49243) - || 1998 TE5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49244) - || 1998 TG5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49245) - || 1998 TS5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49246) - || 1998 TF6|| 15 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49247) - || 1998 TL6|| 13 oktober 1998 || L. Šarounová
|-
| (49248) - || 1998 TX7|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (49249) - || 1998 TV13|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (49250) - || 1998 TD15|| 14 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (49251) - || 1998 TR17|| 15 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49252) - || 1998 TZ18|| 14 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49253) - || 1998 TF21|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (49254) - || 1998 TQ25|| 14 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (49255) - || 1998 TJ29|| 15 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (49256) - || 1998 TA31|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49257) - || 1998 TJ31|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49258) - || 1998 TM32|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49259) - || 1998 TF33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49260) - || 1998 TU33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49261) - || 1998 TW33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49262) - || 1998 TY34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49263) - || 1998 TJ36|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49264) - || 1998 UC || 16 oktober 1998 || CSS
|-
| (49265) - || 1998 UM3|| 20 oktober 1998 || ODAS
|-
| (49266) - || 1998 UW5|| 22 oktober 1998 || ODAS
|-
| (49267) - || 1998 UU6|| 18 oktober 1998 || T. Kagawa
|-
| (49268) - || 1998 UV7|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49269) - || 1998 UW7|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49270) - || 1998 UB9|| 17 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49271) - || 1998 UG15|| 20 oktober 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (49272) Bryce Canyon || 1998 UT16|| 27 oktober 1998 || R. A. Tucker
|-
| (49273) - || 1998 UY18|| 27 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49274) - || 1998 UB20|| 28 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49275) - || 1998 UO20|| 28 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49276) - || 1998 UA21|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49277) - || 1998 UK22|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (49278) - || 1998 UO22|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (49279) - || 1998 UP22|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (49280) - || 1998 UT22|| 28 oktober 1998 || J. Broughton
|-
| (49281) - || 1998 UX22|| 30 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (49282) - || 1998 UA24|| 17 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (49283) - || 1998 UG29|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (49284) - || 1998 US29|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (49285) - || 1998 UT29|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (49286) - || 1998 UC30|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (49287) - || 1998 US31|| 22 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49288) - || 1998 UD33|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (49289) - || 1998 UH40|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (49290) - || 1998 UV41|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (49291) Thechills || 1998 VJ || 8 november 1998 || I. P. Griffin
|-
| (49292) - || 1998 VA1|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49293) - || 1998 VK1|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49294) - || 1998 VG2|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (49295) - || 1998 VJ2|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (49296) - || 1998 VD3|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (49297) - || 1998 VY4|| 11 november 1998 || T. Stafford
|-
| (49298) - || 1998 VS5|| 2 november 1998 || J. V. McClusky
|-
| (49299) - || 1998 VU5|| 11 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (49300) - || 1998 VZ5|| 13 november 1998 || G. Hug, G. Bell|}

Planetoïdenlijsten